Аркадий — имя, которое носили некоторые святые:

 Аркадий и Нестор (ум. IV в.) — епископы Тримифунта Кипрского. Известны своими трудами, крестили многих язычников. Дни памяти — 4 марта (зап.), 7 марта.
 Аркадий Африканский (ум. ок. 437) — мученик. День памяти — 13 ноября.
 Аркадий Буржский (ум. 549) — епископ Буржа. День памяти — 1 августа.
 Аркадий Вяземский (ум. 1592) — преподобный, православный святой, иногда в традиции почитания отождествляемый с Аркадием Новоторжским.
 Аркадий Мавретанский (284—305) — католический святой, мученик.
 Аркадий Новоторжский (ум. ок. 1077) — православный монах, святой.

Примечания